Die isländische Fußballmeisterschaft 1977 war die 66. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Die Liga begann am 7. Mai 1977 und endete mit den letzten Spielen am 25. August 1977.

Der Titel ging zum zehnten Mal an den ÍA Akranes. Am Tabellenende mussten Aufsteiger Þór Akureyri und der seit 1915 durchgehend in der höchsten Liga spielende KR Reykjavík absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 1977
1977